

Geografia 
McGill, città del Nevada

Persone 
Andrew Ryan McGill, politico statunitense
Bill McGill, ex cestista statunitense
Bruce McGill, attore statunitense

Altro 
Università McGill, università canadese
6904 McGill, asteroide